«Царь скорпионов 2: Восхождение воина» () — американский приключенческий боевик 2008 года, выпущенный прямо на DVD, приквел к фильму 2002 года «Царь скорпионов», который сам является приквелом к ​​переосмыслению «Мумии» 1999 года. Съемки фильма начались 1 октября 2007 года в Кейптауне, Южная Африка. Дата выхода фильма в США была запланирована на 19 августа 2008 года, и он был выпущен на дисках Blu-ray и DVD.

Когда молодой Метаяс становится свидетелем смерти своего отца от рук злого военачальника, его стремление отомстить превращает его в самого страшного воина доисторического мира.

Сюжет 
События начинаются в царстве Аккад, который находится между реками Тигр и Евфрат, в период правления царя Хаммурапи.  

Юный Метаес готовится вступить в царскую гвардию «Черных скорпионов», как и его отец Ашур. Он проходит курс тренировок у воина по имени Саргон, который помимо военного мастерства обладает так же черной магией. Во время тренировок Саргон  замечает, что один из курсантов – девочка в мужской одежде. Ею оказывается подруга Метаеса Лейла, которая хотела доказать, что девочки ни чем не хуже парней. Поскольку девочек не принимали в боевой отряд, Саргон планирует наказать ее, но тут вступается Метаес. В разгар ссоры между Саргоном Метаесом и подоспевшим Ашуром появляется Хаммурапи, и говорит, что при любом исходе примет сына Ашура в ряды Скорпионов. В этот момент глаза Саргона чернеют, и он говорит, обращаясь к Метаесу и Ашуру, что они еще пожалеют. В ту же ночь Ашур погибает, став жертвой колдовства Саргона. 

Проходит время, Метаес становится воином «Черных скорпионов». Возвращаясь домой из лагеря, он узнает, что царь теперь Саргон, а Хаммурапи умер. Ной (брат Метаеса; его второй брат – Джесап, который погибает в оригинальном фильме, сбежал из дома) открыто заявляет, что Хаммурапи был убит Саргоном. Саргон установил авторитарный режим. Он вызывает к себе юного воина, и просит доказать ему свою преданность, казнив того, кто оскорбляет царя. В этот момент стража приводит закованного в кандалы Ноя. Метаяс разрубает оковы мечом, и бежит вместе с ним. Саргон тем временем произносит заклинание, и пускает стрелу, которая следует за беглецами, и попадает в спину Ноя. Брат Метаеса умирает у него на руках. Метаес решает отомстить Саргону за всё. От греческого поэта Ари, он узнает, что одолеть Саргона может только Дамоклов меч. Чтобы достать этот артефакт Метаес с друзьями отправляется в Царство мертвых, побеждая Минотавра, и повелительницу Царства мертвых богиню Астарту. 

Астарта решает расквитаться с Метаесом. Она наделяет Саргона еще большей силой. Он превращается в гигантского невидимого скорпиона. Вернувшийся Метаес вступает с ним в бой, и в ходе поединка обливает его маслом, что делает монстра видимым, после чего пронзает его Дамокловым мечом. Саргон умирает, принимая видимость и человеческий облик.

Царем становится Самсу-илуна, сын Хаммурапи, а Метаес отправляется на поиски новых приключений…

В ролях

Производство 
В августе 2007 года сообщалось, что Дуэйн Джонсон не будет повторять свою роль, но вместо этого Майкл Копон был выбран на роль молодого Метаяса, Карен Дэвид — на главную героиню, Лейлу и Рэнди Кутюр — на главную роль злодея, Саргона.

Прием

Критический ответ 
Beyond Hollywood сказал, что «фильм - полная потеря, вы должны задаться вопросом, что могли бы сделать создатели фильма с лучшим сценарием, лучшим актерским составом и режиссером, который не настолько случайен, чтобы вызывать ярость». Аарон Пек из Blog Critics сказал: «Мне очень хотелось, чтобы этот фильм понравился. Первый «Царь скорпионов» — это праздник смеха, да, но смотреть его интересно. Этот фильм болезненный».

Кейт Улих из UGO сказал, что фильм «дешевый, уродливый, мертвящий, в нем отсутствует даже обычная порядочность, чтобы быть непреднамеренно забавным, явная неуместность возрастает с каждой проходящей сценой». «не хватает действия, волнения и, что более важно, качества», добавив: «Хотя стоимость производства достаточно приличная для такого фильма, вы можете сказать с первой минуты, что этот фильм был сделан просто чтобы совпасть с театральным выпуском Мумии: Гробница Императора Драконов."

Сэм Слоан из A Slice of Sci-Fi сказал, что фильм «на ступеньку выше по качеству, чем то, что обычно показывают субботним вечером на канале Sci-Fi», отметив, что режиссер Рассел Малкахи «смог превратить то, что должно было был совершенно ужасным фильмом в смотрибельный фильм, который не заставлял меня чувствовать, что я потратил впустую полтора часа своего времени». Кеннет Браун из Hi-Def Digest сказал, что «Царь скорпионов 2» «кажется прерванный пилотный телесериал, болезненно затянутый, но настолько ошеломляюще простой, что невозможно заботиться о его персонажах или центральных конфликтах».

Кристофер Монфетт из IGN дал ему шесть баллов из десяти и, оценивая его по сравнению с другими фильмами, записанными непосредственно на DVD, сказал, что «все участники, по крайней мере, стремились к чему-то стоящему, и хотя усилия не всегда приносят плоды, есть развлекательный фильм здесь, если вы можете сохранить свою перспективу нетронутой.»

Фильм заработал 11 893 296 долларов на продажах домашних СМИ.

Продолжение 
Продолжение под названием «Царь скорпионов 3: Книга мёртвых» было выпущено 10 января 2012 года на DVD и Blu-ray Disc с Виктором Вебстером в роли Метаяса.

Примечания 

Фильмы-приквелы
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики ЮАР
Фильмы-боевики Германии
Приключенческие фильмы Германии
Царь скорпионов (серия фильмов)
Приключенческие боевики
Фильмы США 2008 года
Приключенческие фильмы ЮАР
Фильмы Германии 2008 года
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Германии, выпущенные сразу на видеоносителях